

Бзениця

Бзениця